Ален Мишель (; род. 23 февраля 1953, Монтелимар, Франция) — французский мотогонщик, чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе мотоциклов с колясками 1990 года, 9-кратный чемпион Франции (1976, 1979, 1981—1987).

Спортивная карьера 
Ален Мишель начал выступать в мотогонка в 1972 году — тогда ещё на двух колёсах. Выступления были успешными: в том же году он одержал первую победу и стал вице-чемпионом Франции в классе 500 см³ на Honda CB 450. Он не собирался продолжать карьеру и в 1974-м открыл мотомастерскую в Анконе, но годом позже его зять предложил Мишелю принять участие в гонках на мотоциклах с колясками, и Мишель нашёл своё признание. Уже в 1976-м он дебютировал на чемпионате мира и на первой же гонке, Гран-При Франции, они с пассажиром Бернаром Гарсией финишировали 2-ми.

Годом позже Мишель одерживает первую победу в чемпионате, выиграв с Жераром Лекорром Гран-При Франции, а в 1978-м в первый раз сражается за чемпионский титул, но проигрывает его Рольфу Биланду, став вторым.

На протяжении второй половины 1970-х и всех 1980-х Ален Мишель с различными напарниками неизменно борется за чемпионский титул, побеждает и финиширует на подиумах. Он становится вторым в чемпионатах 1978, 1981 и 1986 годов, третьим — в чемпионатах 1980, 1982, 1984 и 1989 годов, но чемпионский титул он постоянно упускает. Наиболее обидным проигрышем можно считать сезон 1986 года, когда за этап до конца чемпионата Мишель лидировал, отыгрывая у Эгберта Штройера 9 очков. В последней гонке Штройер победил, а Мишель пришёл лишь 5-м из-за того, что у него во время гонки сполз шлем, плохо застёгнутый после интервью, данного им журналисту прямо на стартовой решётке. Это позвоило Штройеру отыграть ровно эти 9 очков и при равенстве баллов стать чемпионом мира по количеству побед.

В 1990 году Мишель в итоге завоёвывает долгожданный титул, а после сезона 1991 года решает повесить шлем на гвоздь.

После окончания карьеры 
Закончив гоняться, Мишель с супругой открыли ресторан, потом в 1996 году переехали в Африку, где жили до 1999 года. Они купили яхту и два года жили на ней в большом кругосветном круизе, и лишь после, наконец, осели на месте, купив дом в Ардеше.

Некоторое время Мишель работал во французском отделении компании Gas Gas, занимаясь доработкой мотоциклов класса эндуро, после немного занимался тюнингом гоночных мотоциклов.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Франции